Кучуковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование Агрызского района Республики Татарстан. Административный центр — село Нижнее Кучуково. Адрес: 422210, Республика Татарстан, Агрызский район, с. Нижнее Кучуково, ул. Ленина, дом 12.

География 
Кучуковское сельское поселение находится в Агрызском муниципальном районе Татарстана. Поселение расположено в 40 км от районного центра города Агрыз. Площадь территории занимаемой муниципальным образованием — 8315,2 га, площадь земель сельскохозяйственного назначения — 5902 га.

История 
По архивным документам Казанского государственного университета деревня Бетсемас образована на 100 лет раньше, чем деревня Кучуково. Сельсовет в Кучукове был образован в Мушаковской волости Елабужского уезда Вятской губернии в 1919 году. В 1921 году в связи с образованием национальных автономий, эта территория вошла в состав Елабужского кантона Татарской АССР. В декабре 1921 года из состава Елабужского кантона был выделен Агрызский кантон, а в 1924 году он был присоединён к нему обратно. Но уже в 1927 году эта территория вновь отошла от Елабужского кантона и вошла в Агрызский район.

Население 

Численность населения (по данным Всероссийской переписи населения 2002 года) — 1120 человек, в том числе в возрасте: моложе трудоспособного 219 чел.; трудоспособном 585 чел.; старше трудоспособного 316 человек.

Состав поселения 
В состав Кучуковского сельского поселения входят:
 с. Нижнее Кучуково
 с. Варклед-Бодья
 д. Русская Шаршада

Примечания

Ссылки 
 Портал муниципальных образований Республики Татарстан

Муниципальные образования Агрызского района
Сельские поселения Татарстана